Nicky ou Nicola Smith sont des noms pouvant désigner:

 (née en 1949), championne de bridge anglaise
 (née c. 1969), première femme commandante d'escadron de la RAF
 (né en 1969), joueuse de football anglais
 (née en 1980), joueuse de football néo-zélandais
Nicky Smith (né en 1994), joueur de rugby gallois

Voir aussi

Smith, Nicky